Didi Carli, bailarina de ballet argentina.
 Diletta Carli, deportista italiana que compitió en natación.
 Joel Carli, futbolista argentino
 Laura Carli, actriz teatral, radiofónica, cinematográfica y televisiva de nacionalidad italiana.
 Marco di Carli, deportista alemán que compitió en natación.
 Mario Carli, poeta, novelista, ensayista, diplomático y periodista italiano
 Patricia Carli, el nombre artístico de Rosetta Ardito, una cantante y compositora francesa